

Persone
 Bruce Timm – animatore, fumettista e sceneggiatore statunitense
 Christian Timm – ex calciatore tedesco
 Mads Timm – ex calciatore danese
 Timm Klose – calciatore svizzero
 Uwe Timm – scrittore tedesco

Altro
 TIMM – canale satellitare e via cavo free to air in lingua tedesca